Arco di trionfo – costruzione monumentale a forma di arco
 Arco di trionfo – arco di trionfo ad Alessandria in Piemonte
 Arco di trionfo (Arc de Triomphe) – romanzo di Erich Maria Remarque del 1946
 Arco di trionfo (Arch of Triumph) – film del 1948 diretto da Lewis Milestone
 Arco di trionfo (Arch of Triumph) – film per la televisione del 1984 diretto da Waris Hussein

Pagine correlate 

 Arco trionfale